Анна Сергеевна Кожникова () — российская футболистка, защитник клуба «Локомотив» и сборной России.

В футболе с 2001 года, первая команда «Энергия» (Воронеж), первый тренер Томилин С. А.

Биография

Достижения

Командные 
 Чемпионка России (6): 2005, 2006, 2010, 2011/12, 2016, 2021
 Обладательница Кубка России (8): 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2017, 2020, 2021
 Чемпионка Европы (до 19 лет) (1): 2005
 Обладательница Кубка Альбены (1): 2006

Личные 
 Мастер спорта России международного класса

Клубная статистика

Мячи за сборную России

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Локомотив»
 Профиль на сайте ФК «Локомотив»
 Профиль на сайте ЖФК «Россиянка»

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Приалит»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК ЦСКА
Игроки ЖФК «Локомотив»